|-
| 18201 - || 2733 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18202 - || 2757 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18203 - || 2837 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18204 - || 3065 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18205 - || 3090 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18206 - || 3093 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18207 - || 4041 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18208 - || 4095 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18209 - || 4158 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18210 - || 4529 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18211 - || 4597 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18212 - || 4603 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18213 - || 4607 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18214 - || 4615 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18215 - || 4792 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18216 - || 4917 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18217 - || 5021 P-L || octombrie 17, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18218 - || 6245 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18219 - || 6260 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18220 - || 6286 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18221 - || 6526 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18222 - || 6669 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18223 - || 6700 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18224 - || 6726 P-L || septembrie 24, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18225 - || 7069 P-L || octombrie 22, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18226 - || 1182 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18227 - || 1222 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18228 Hyperenor || 3163 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18229 - || 3222 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18230 - || 3285 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18231 - || 3286 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18232 - || 3322 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18233 - || 4068 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18234 - || 4262 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18235 Lynden-Bell || 1003 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18236 Bernardburke || 1059 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18237 Kenfreeman || 1182 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18238 Frankshu || 1241 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18239 Ekers || 1251 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18240 Mould || 1317 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18241 Genzel || 1325 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18242 Peebles || 2102 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18243 Gunn || 2272 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18244 Anneila || 3008 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18245 - || 3061 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18246 - || 3088 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18247 - || 3151 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18248 - || 3152 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18249 - || 3175 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18250 - || 3178 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18251 - || 3207 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18252 - || 3282 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18253 - || 3295 T-2 || septembrie 30, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18254 - || 4062 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18255 - || 4188 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18256 - || 4195 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18257 - || 4209 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18258 - || 4250 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18259 - || 4311 T-2 || septembrie 29, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18260 - || 5056 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18261 - || 5065 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18262 - || 5125 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18263 Anchialos || 5167 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18264 - || 5184 T-2 || septembrie 25, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18265 - || 1136 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18266 - || 1189 T-3 || octombrie 17, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18267 - || 2122 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18268 Dardanos || 2140 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18269 - || 2206 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18270 - || 2312 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18271 - || 2332 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18272 - || 2495 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18273 - || 3140 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18274 - || 3150 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18275 - || 3173 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18276 - || 3355 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18277 - || 3446 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18278 Drymas || 4035 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18279 - || 4221 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18280 - || 4245 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18281 Tros || 4317 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18282 Ilos || 4369 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18283 - || 5165 T-3 || octombrie 16, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 18284 Tsereteli || 1970 PU || 10 august 1970 ||  || 
|-
| 18285 Vladplatonov || 1972 GJ || 14 aprilie 1972 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 18286 Kneipp ||  || octombrie 27, 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 18287 Verkin ||  || octombrie 3, 1975 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 18288 Nozdrachev ||  || 2 noiembrie 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 18289 - ||  || octombrie 22, 1976 ||  || , 
|-
| 18290 - ||  || 18 februarie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 18291 - ||  || 18 februarie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 18292 Zoltowski || 1977 FB || 17 martie 1977 ||  || 
|-
| 18293 Pilyugin ||  || septembrie 27, 1978 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 18294 Rudenko ||  || septembrie 27, 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 18295 Borispetrov ||  || octombrie 2, 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 18296 - ||  || noiembrie 7, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 18297 - ||  || noiembrie 7, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 18298 - ||  || iunie 25, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 18299 - ||  || iunie 25, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 18300 - || 1979 PA || 14 august 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-